Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 wurde am 20 und 22. August 2009 im Olympiastadion der deutschen Hauptstadt Berlin ausgetragen.

Seinen dritten WM-Titel nach 2003 und 2005 errang der US-amerikanische Olympiasieger von 2004 Dwight Phillips. Darüber hinaus hatte er 2007 WM-Bronze gewonnen. Den zweiten Platz belegte der Olympiazweite von 2008 und Vizeafrikameister von 2006 Godfrey Khotso Mokoena aus Südafrika. Er war 2006 auch Zweiter bei den Afrikameisterschaften im Dreisprung. Bronze ging an den Australier Mitchell Watt.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurde ein Landesrekord erzielt:
8,30 m – Greg Rutherford (Großbritannien), Qualifikation (Gruppe B) am 20. August

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Unzulässige Windbedingungen gab es hier bei keinem einzigen Sprung.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
20. August 2009, 18:10 Uhr

45 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 8,15 m. Sechs Athleten erreichten oder übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den acht nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Springer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 8,01 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 

In Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Weitspringer:

Gruppe B 

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Weitspringer:

Finale 
22. August 2009, 18:05 Uhr

Video 
 Long Jump, BERLIN 2009, youtube.com, abgerufen am 26. November 2020

Weblinks 
 12th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 26. November 2020
 Men High Jump Athletics XII World Championship 2009 Berlin (GER) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 26. November 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men High Jump, Berlin 2009, S. 175 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 26. November 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Weitsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Berlin